MMS може значити:
 Multimedia Message Service — служба мультимедійних повідомлень у стільниковому зв'язку.
 Microsoft Media Services — мережевий протокол мультимедіа-мовлення.
 MMS-камера — пристрій стільникового зв'язку.

Багатозначні терміни